la gare de Domfront (Orne) est une ancienne gare ferroviaire de la commune de Domfront, dans l'Orne
 la gare de Domfront (Sarthe) est une gare ferroviaire de la commune de Domfront-en-Champagne, en Sarthe

Domfront